Своффорд, Суоффорд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Своффорд, Аманда (род. 1978) — американская модель и телевизионная персона.
  (род. 1987) — американский профессиональный игрок в гольф.
  (род. 1946) — американский композитор.
 Суоффорд, Энтони (род. 1970) — американский писатель.